Майкл Винус (; ) — новозеландский теннисист, до 2010 года выступал под флагом США; победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2017); финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2018); финалист двух турниров Большого шлема в миксте (Открытый чемпионат США-2017, -2019); бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 года в парном разряде; победитель 18 турниров ATP в парном разряде.

Общая информация 
Отец Майкла — Дэвид работает в сфере осветительных приборов; мать — Линн — медсестра; у него есть три сестры, которых зовут Сара-Джейн, Лора и Элизабет.

Начал играть в теннис в возрасте четырёх лет со своей семьей. Любимое покрытие — хард. Любимым турниром называет Открытый чемпионат Австралии. Болельщик регбийной сборной своей страны «Олл Блэкс».

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Первое появление Винуса в ATP-туре пришлось на 2006 год, когда он сыграл на турнире в Вашингтоне. Первую победу на турнирах серии «фьючерс» одержал в 2007 году в парном разряде, а в одиночках на «фьючерсах» впервые победил в 2009 году. В 2010 году Майкл стал выступать за Новую Зеландию. В июле того года он впервые сыграл под её флагом, выступив в составе сборную Новой Зеландии в отборочном раунде розыгрыша Кубка Дэвиса. В период с 2013 по 2015 год Винус выиграл восемь парных трофеев на турнирах серии «челленджер».

В январе 2014 года Майкл впервые сыграл в основной сетке на турнирах серии Большого шлема. Он выступил на Открытом чемпионате Австралии в парных соревнованиях совместно с Юки Бхамбри и дошёл до третьего раунда. Это выступление позволило Винусу впервые подняться в первую сотню парного рейтинга. Основные успехи в основном туре Винуса связаны с партнёрством с хорватом Мате Павичем. В мае 2015 года их дуэт выиграл дебютный титул ATP на турнире в Ницце. В июле их пара добралась до финала грунтового турнира в Боготе В октябре того же года Винус и Павич вышли в финал на турнире в Стокгольме.

В начале 2016 года Винус и Павич смогли победить сразу на трёх турнирах ATP. В январе они выиграли парный титул в Окленде, а в феврале первенствовали на зальных турнирах в Монпелье и Марселе. В мае они сыграли в финале в Ницце, а в июне завоевали титул на траве в Хертогенбосе. В августе Винус впервые принял участие в Олимпийских играх, которые прошли в Рио-де-Жанейро, где в альянсе с Маркусос Даниэлем проигрывает уже на старте. Во второй части сезона 2016 года Винус и Павич ещё три раза выходили в финал: летом на грунте в Гштаде и осенью на харде в Меце и Стокгольме. В конце октября Винус сыграл ещё в одном парном финале на турнире в Базеле, выступив в команде с Робертом Линдстедтом.

2017—2019 (победа на Ролан Гаррос и финал Уимблдона в парах) 
Начало 2017 года выдалось для Винуса неудачным: второй круг Открытого чемпионата Австралии, вылет в первых кругах на Мастерсах в Индиан-Уэллсе и Майами. В мае Винус решил сыграть турнир в Кашкайше на грунте с Райаном Харрисоном. И хотя до этого они вылетели в первом круге турнира в Будапеште, им удалось выиграть этот турнир. Прорывным турниром в карьере Майкла Винуса стал Ролан Гаррос 2017 года. Вместе с Харрисоном он сенсационно выиграл первый в карьере турнир Большого шлема. Победа позволила Майклу подняться на 15-е место парного рейтинга.

Винус и Харрисон продолжили выступать вместе, и их пара добралась до четвертьфинала Уимблдона 2017 года, а также полуфинала Мастерса в Цинциннатти. Хотя Открытый чемпионат США в паре завершился для Майкла в первом круге, в смешанном разряде он дошёл до финала с Чжань Хаоцин, но их дуэт проиграл Джейми Маррею и Мартине Хингис со счётом 1-6, 6-4, [8-10].

По результатам сезона пара Винус и Харрисон заняла 8 место в рейтинге и отобралась на Итоговый турнир в Лондоне. В своей группе они одержали три победы, обыграв Жана-Жюльена Ройера и Хорию Текэу, Пьера-Юга Эрбера и Николя Маю, Хенри Континена и Джона Пирса. В полуфинале они проиграли Лукашу Куботу и Марсело Мело. Сезон Винус завершил на 15-м месте парного рейтинга.

В начале сезона 2018 года Винус сменил партнёра и начал постоянно выступать в паре с Равеном Класеном. Неудачно отыграв на Открытом чемпионате Австралии, вылетом в первом круге, они в конце февраля сумели выиграть турнир в Марселе. На Роланд Гаррос они дошли до третьего круга.

Дальнейших успехов пришлось ждать до травяного сезона. Они достигли финала в Хертогенбосе, а главным успехом этого сезона стал выход в финал Уимблдона. В упорной борьбе они проиграли в нём Майку Брайану и Джеку Соку — 3:6, 7:6(7), 3:6, 7:5, 5:7. Успеха Майкл достиг и в смешанном разряде, дойдя до полуфинала с Катариной Среботник.

В августе 2018 года Винус и Класен дошли до финала Мастерса в Торонто, где на решающем тай-брейке уступили Континену и Пирсу. Открытый чемпионат США закончился поражением во втором круге. Однако, после этого в октябре им удалось дойти до финала турнира в Токио. Майкл Винус второй год подряд стал участником Итогового турнира, но в этот раз с Равеном Класеном ему не удалось выйти из группы. Они одержали одну победу и покинули турнир. Заняв 16-е место, новозеландец второй сезон подряд завершил в топ-20 парного рейтинга.

В 2019 году Винус и Класен продолжили совместные выступления. На старте сезона они достигли финала в Окленде. Затем они смогли доиграть до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии. Остальные достижения на харде сложились менее удачно: 3 круг Мастерса в Индиан-Уэллсе стал максимальным достижением.

В мае во время грунтовой части сезона они дошли до финала Мастерса в Риме, где проиграли паре Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара — 1-6, 3-6. Но на Ролан Гаррос их выступление закончилось уже в первом круге. Более удачно сложился травяной отрезок сезона. Они выиграли турнир в Халле. После этой победы Майкл впервые поднялся в топ-10 парного рейтинга. На Уимблдонском турнире Винус и Класен дошли до полуфинала, где снова проиграли колумбийской паре Кабаль и Фара.

Возвращение на хард в августе произошло с успехом: был выигран турнир в Вашингтоне. Благодаря этой победе Майкл Винус впервые стал 8-ой ракеткой мира. Однако затем последовали не слишком удачные выступления на Мастерсе в Цинциннатти и Открытом чемпионате США: третий и второй круг соответственно. При этом более удачно Майкл выступил в смешанном разряде, где второй раз в карьере дошёл до финала с Чжань Хаоцин. Вновь его команду обыграл Джейми Маррей, который на этот раз сыграл в альянсе с Бетани Маттек-Сандс

Паре Винус и Класен хватило рейтинговых очков для попадания на Итоговый турнир 2019 года, в котором Винус участвовал в третий раз подряд. Несмотря на поражение в первом матче от Ивана Додига и Филипа Полашека, двух побед в матчах против Лукаша Кубота и Марсело Мело, а также Раджива Рама и Джо Солсбери хватило для первого места в группе. В полуфинале им наконец-то удалось обыграть колумбийскую пару Кабаль и Фара со счётом 6:7(5), 7:6(10), [10-6]. Но в финале они проиграли французской паре Маю и Эрбер — 3:6, 4:6. Тем не менее, это был первый финал Итогового турнира для Майкла Винуса. Сезон он завершил на 10-м месте парного рейтинга.

2020—2021 
В 2020 года Майкл Винус сменил партнёра и играл турниры с австралийцем Джоном Пирсом. Открытый чемпионат Австралии закончился для них в третьем круге. Однако, после него они выиграли турнир в Дубае.

После паузы из-за пандемии коронавируса Винус с Пирсом неудачно сыграли на Мастерсе, перенесённом в Нью-Йорк, и Открытом чемпионате США, вылетев в первом и втором круге соответственно.

Грунтовая часть сезона осенью сложилась удачнее: полуфинал Мастерса в Риме и победа в Гамбурге. Однако, на Ролан Гаррос снова последовало поражение во втором круге. В октябре пара Винус и Пирс выиграла зальный хардовый турнир в Антверпене. Они смогли попасть на Итоговый турнир. Для Майкла Винуса он стал четвёртым подряд. Однако, этот турнир стал первым, где он проиграл все три матча.

В 2021 году Майкл Винус продолжил играть пару с Джоном Пирсом. На Открытом чемпионате Австралии они снова проиграли в третьем круге.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (7)

Победы (3) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы Итогового турнира ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (38)

Победы (18) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (20)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (30)

Победы (19)

Поражения (11)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах 
По состоянию на 9 мая 2022 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании турнира или по окончании участия там данного игрока.

К — проиграл в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Новой Зеландии
Теннисисты США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском парном разряде
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года